Рум (Тироль) () — ярмарочная коммуна () в Австрии, в федеральной земле Тироль.

Входит в состав округа Инсбрук.  . Официальный код  —  70346.

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Эдгар Коп (СДПА) по результатам выборов 2004 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 19 мест.

 СДПА занимает 11 мест.
 АНП занимает 3 места.
 Партия VP занимает 3 места.
 Зелёные занимают 2 места.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Общины Тироля